Ла Лупита има више значења:

 Ла Лупита (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Лупита (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Лупита (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лупита (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лупита (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лупита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лупита (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лупита (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лупита, Касас Вијехас (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лупита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Лупита (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Лупита (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лупита (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лупита (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Лупита (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лупита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лупита (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лупита (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лупита (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лупита (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лупита (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лупита (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лупита (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Лупита (Телчак Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику